Kaple svatého Dismase může být:

 Kaple svatého Dismase (Praha)
 Kaple svatého Dismase (Ostrava-Hrabová)

Podobné
 Kostel svatého Dismase (Dříteň)
 Svatý Dismas